Preusmjeri Nacrt:Satelit za promatranje stakleničkih plinova